Kasten kan syfta på:

Förnamn 
 Kasten Antell ((Pehr) Kasten (Samuel) Antell) (1845–1906), en finländsk militär och politiker
 Georg Kasten Aspegren (1791–1828), en svensk naturforskare
 Casten Feif (Kasten (Casten) Feif) (1662–1739), en svensk friherre, ämbetsman och landshövding
 Casten Månsson Rönnow (Kasten (Casten) Månsson Rönnow) (1630–1691/92), en svensk präst
 Casten Otter (Kasten (Casten) Otter) (1941–), svenska samhällsvetare
 Casten Rönnow (Kasten (Casten) Rönnow) (1700–1787), en svensk donator och läkare

Efternamn 
 Bob Kasten (Robert "Bob" (Walter) Kasten(, Jr.)) (1942–), en amerikansk republikansk politiker
 Johann Casten (1716–1787), en tysk kontorist och pietistiska
 Richard F. Casten (1941–), en amerikansk kärnfysiker

Övrigt 
 Kasten, Lunz am See – en ortsteil i Lunz am See i Niederösterreich i Österrike.
 Den högsta kasten – en nyckelroman författad av Carina Rydberg
 Hoher Kasten, namn på flera bergstoppar i Schweiz och Österrike

Se även 
 Kast (olika betydelser)

Svenska förnamn
Svenska mansnamn
Tyska efternamn